Henry Charles Boucha (né le  à Warroad, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1968-1969 || Warriors de Warroad ||  || 25 || 60 || 35 || 95 || || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Jets de Winnipeg || LHOu || 51 || 27 || 26 || 53 || 37 || 14 || 6 || 3 || 9 || 37
|-
| 1971-1972 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Red Wings de Détroit || LNH || 73 || 14 || 14 || 28 || 82 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Wings de la Virginie || LAH || 7 || 3 || 2 || 5 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 19 || 12 || 31 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || North Stars du Minnesota || LNH || 51 || 15 || 14 || 29 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Fighting Saints du Minnesota || AMH || 36 || 15 || 20 || 35 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Scouts de Kansas City || LNH || 28 || 4 || 7 || 11 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Rockies du Colorado || LNH || 9 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -

| 257 || 53 || 49 || 102 || 157 || - || - || - || - || -

| 36 || 15 || 20 || 35 || 47 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 1970 || États-Unis || Championnat du monde B || 7 || 4 || 1 || 5 || 4 ||align="left"| Premier
|-
| 1971 || États-Unis || Championnat du monde || 10 || 7 || 1 || 8 || 2 ||align="left"| Sixième
|-
| 1972 || États-Unis || Jeux olympiques || 6 || 2 || 4 || 6 || 6 ||align="left"|  Médaille d'argent

Références

Lien externe 

Naissance en juin 1951
Naissance à Warroad
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Jets de Winnipeg (LHOu)
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Scouts de Kansas City
Joueur des Rockies du Colorado
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Wings de la Virginie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Médaillé d'argent olympique américain
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Ojibwé